Le Masters de Madrid est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2003, classée en catégorie Masters Series, s'est disputée du 13 au .

Faits marquants 
 Le numéro 4 mondial et tenant du titre, Andre Agassi, renonce à participer au tournoi en raison de la naissance de son deuxième enfant.
 Juan Carlos Ferrero remporte le simple messieurs. En finale, il bat Nicolás Massú, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit ATP, son  de l'année.
 L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mahesh Bhupathi et Max Mirnyi.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Madrid
 Saison 2003 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 2003
ATP 2003
Sport en Espagne en 2003
Tennis en octobre 2003